Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2017/2018.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 13 февраля 2018 года и закончились 2 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве.

Указанное время матчей: до 24 марта включительно — центральноевропейское время (CET, UTC+1), после этого — центральноевропейское летнее время (CEST, UTC+2).

Жеребьёвка 
Жеребьёвка команд прошла в Ньоне 11 декабря 2017 года в 12:00 по центральноевропейскому времени

При жеребьёвке 1/8 финала восемь победителей групп являлись сеяными, а восемь команд, занявшие вторые места, — соответственно, несеяными. На этой стадии команды из одной группы или одной страны были разведены. Начиная с 1/4 финала, команды из одной группы или страны могут сыграть друг с другом.

Участники

Сетка турнира

1/8 финала 
Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в 2018 г. состоялись 13 и 14, 20 и 21 февраля 2018 (по две игры в каждый день). Ответные матчи были проведены командами соответственно 6 и 7, 13 и 14 марта 2018.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Жеребёвка команд, пробившихся в 1/4 финала, состоялась 16 марта 2018 в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Матчи соперников, определившихся по жребию, сыграны 3 и 4 апреля, а ответные игры состоялись соответственно 10 и 11 апреля 2018.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Жеребёвку 1/2 финала провели 13 апреля 2018 в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Сами полуфинальные игры состоялись 24 и 25 апреля (первые матчи), а затем 1 и 2 мая (ответные встречи).

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 UEFA Champions League (Официальный сайт)

Лига чемпионов УЕФА 2017/2018